Topolovica est un toponyme qui peut désigner :
Topolovica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Veliki Grđevac, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
Topolovica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.